Rubis (franz.: Rubin) ist der Name einer Reihe von U-Booten der französischen Marine:

 Rubis (1907): war ein U-Boot der Émeraude-Klasse (1906) und wurde im Ersten Weltkrieg eingesetzt. Das Boot wurde im November 1919 verschrottet.
 Rubis (1933): war ein im Zweiten Weltkrieg von der freifranzösischen Marine eingesetztes U-Boot der Saphir-Klasse. Das Boot wurde 1949 stillgelegt und sank später beim Transport zur Verschrottung.
 Rubis (S601): ist ein Atom-U-Boot (SSN) und Typschiff der Rubis-Klasse von 1983.

Weblinks 
 www.naval-history.net – Rubis (1907)
 www.battleships-cruisers.co.uk – Rubis (1907)
 uboat.net – Rubis (1933)
 naval-technology.com – Rubis-Klasse (1983)

Literatur 
 Erminio Bagnasco: Uboote im 2. Weltkrieg. (Technik – Klassen – Typen. Eine umfassende Enzyklopädie). 5. Auflage. Motorbuch-Verlag, Stuttgart 1996, ISBN 3-613-01252-9.
 Werner Globke(Hrsg.): Weyers Flottentaschenbuch / Warships of the World – Fleet Handbook, Bernard & Graefe Verlag, Bonn, 66. Jahrgang 2005–2007, ISBN 3-7637-4517-3.

Schiffsname der französischen Marine